El término distrito de Bijapur distingue a varias divisiones administrativas de la India:

 Distrito de Bijapur, en Karnataka.
 Distrito de Bijapur, en Chhattisgarh.